Die nächste Britische Unterhauswahl findet spätestens am 24. Januar 2025 statt. Gewählt werden die 650 Abgeordneten des britischen Unterhauses.

Ausgangslage 

Die Wahl 2019 konnte die Conservative Party, welche meist unter dem Namen Tories bekannt ist, deutlich gewinnen und die 2017 verlorene absolute Mehrheit wiederherstellen. Die Labour Party landete mit einem Abstand von über 11 Prozent deutlich auf dem zweiten Platz. Die 2019 neu gegründete Brexit-Partei kam trotz Umfragen von bis zu über 20 Prozent nur auf zwei Prozent der Stimmen.

Nach der Wahl bildete Boris Johnson das Kabinett Boris Johnson II.

Nach mehreren verschiedenen Skandalen und dutzenden Rücktritten von Regierungsmitgliedern kündigte Boris Johnson am 7. Juli 2022 seinen Rücktritt als Parteichef der Konservativen und als Premierminister an. Letzteres würde er aber noch bleiben, bis ein Nachfolger im Herbst gewählt sei. Seine Nachfolgerin war, seit dem 6. September 2022, die ehemalige Außenministerin Liz Truss, welche am 20. Oktober 2022 nach einer Regierungskrise ihren Rücktritt ankündigte.

Wahlverfahren 

Die Wahlen finden nach dem relativen Mehrheitswahlrecht in 650 einzelnen Wahlkreisen statt. Der Kandidat mit der höchsten Wählerstimmenzahl in jedem Wahlkreis gewinnt (first-past-the-post). Einen zweiten Wahlgang gibt es nicht. Die Wahlkreisgrenzen sind seit 2010 unverändert. Für die nächste Unterhauswahl sollen die Wahlkreisgrenzen teilweise verändert werden.

Umfragen 

Die folgende Tabelle zeigt die Umfragen der letzten Wochen. Der Umfragewert der in den Umfragen führenden Partei ist farblich hervorgehoben.

Quelle (ab 2023):

Verlauf

Prognose zur Sitzverteilung

Einzelnachweise 

2025
Parlamentswahl 2025